Lenzenbach ist ein geographischer Name:

 Lenzenbach (Daiwil), Siedlungsplatz des Dorfes Daiwil der Gemeinde Willisau, Amt Willisau, Kanton Luzern

 Holzlenzenbach, Oberlaufname auf dem Gemeindegebiet von Sonnen, Landkreis Passau, des Steinerfurthbachs, als Grundmühler Bach rechter Zufluss des Schauerbachs (zum Saußbach) bei Schauerbach, Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, beide Orte in Bayern
 Lenzenbach (Steinach) oder Lenzbach, rechter Zufluss der Steinach vor der Haumühle von Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lenzbach